Il singolare del torneo di tennis Lubbock Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ramón Delgado che ha battuto in finale Bobby Reynolds 2-6, 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Bobby Reynolds (finale)
 Ramón Delgado (Campione)
 Jeff Morrison (semifinali)
 Jan-Michael Gambill (secondo turno)

 Brian Vahaly (semifinali)
 Amer Delić (quarti di finale)
 Alex Bogomolov, Jr. (quarti di finale)
 Chris Guccione (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lubbock Challenger 2005